Die Citi Open 2016 waren ein Damentennisturnier der WTA Tour 2016 in Washington D.C. Das Hartplatzturnier der Kategorie International fand vom 18. bis zum 24. Juli 2016 statt.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Sloane Stephens und im Doppel die Paarung Belinda Bencic / Kristina Mladenovic. Die Belgierin Yanina Wickmayer siegte diesmal sowohl im Einzel als auch im Doppel an der Seite der Rumänin Monica Niculescu.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielerinnen, jenes der Doppelkonkurrenz aus 14 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Citi Open 2016 fand am 16. und am 17. Juli 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld der Einzelkonkurrenz.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Washington, D.C.